Вологез:

 Вологез I — царь Парфии из династии Аршакидов, правивший с 51 по 78 гг. н. э.
 Вологез II — сын царя Парфии Вологеза I из династии Аршакидов
 Вологез III — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил с 148 по 192 гг. н. э.
 Вологез IV — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил с 191 по 208 гг. н. э.
 Вологез V — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил в 208—223 гг.
 Вологез VI — предположительно, царь Парфии из династии Аршакидов.